Whiston er navnet på flere byer i England:

 Whiston, Merseyside
 Whiston, Northamptonshire
 Whiston, South Yorkshire

Se også 
 William Whiston